Шателю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шателю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шателю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара